Сан Мигел Текоматлан има више значења:

 Сан Мигел Текоматлан (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мигел Текоматлан (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Сан Мигел Текоматлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Текоматлан (Сан Мигел Текоматлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику